Гамильтоны:

 Гамильтоны — шотландский дворянский род и возглавляемый им одноимённый клан, один из важнейших в Южной Шотландии.
 Гамильтоны — американский фильм, вышедший на экраны в 2006 году.

См. также 
 Гамильтон